Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitore Guy Forget che ha battuto in finale Pete Sampras 2-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Boris Becker (semifinali)
 Stefan Edberg (quarti di finale)
 Ivan Lendl (terzo turno)
 Pete Sampras (semifinali)
 Andre Agassi (terzo turno)
 Guy Forget (campione)
 Pete Sampras (finale)
 Andrej Čerkasov (terzo turno)

 Emilio Sánchez (primo turno)
 Andrej Čerkasov (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Michael Chang (terzo turno)
 Guy Forget (quarti di finale)
 Richey Reneberg (primo turno)
 Jonas Svensson (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1991